La Casa Ramon Casas i Carbó, també coneguda com a Casas-Carbó, és un edifici modernista situat al número 96 del Passeig de Gràcia de Barcelona, catalogat com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
Es tracta d'un edifici entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes pis amb una façana resolta amb un llenguatge medievalista. Comparteix aquestes característiques i el tractament dels materials amb la casa veïna, realitzada pel mateix arquitecte pocs anys després.

Les dimensions de la façana d'aquest edifici permeten la composició segons cinc eixos verticals que es reflecteixen en el nombre d'obertures de totes les plantes excepte de l'última, que es resol mitjançant múltiples balconeres a manera de galeria. L'entrada està col·locada al centre de la planta baixa, que juntament amb la disposició de dues tribunes als laterals de la planta principal i a l'obertura central de la planta primera remarca la simetria de la façana.

També són destacables els ornaments florals dels capitells dels pilars de la planta baixa, el treball de la pedra a les baranes dels balcons i el coronament de la façana, que sobresurten tots ells del parament pla resolt amb pedra treballada. Així mateix, també cal destacar la porta d'entrada, el vestíbul i l'escala que porta al pis principal, així com alguns dels elements de l'interior d'aquest, dissenyats pel decorador Josep Pastor l'any 1902.

Història 
El 19 d'agost del 1892, l'indià Ramon Casas i Gatell va comprar als hereus del fabricant Rafael Ferrer i Vidal 2/3 parts d'una finca del municipi de Gràcia on havia edificat una fàbrica tancada feia temps. El germà de Rafael, l'empresari Josep Ferrer i Vidal va haver de participar en l'operació perquè existia una hipoteca sobre la finca des de 1882. La 1/3 part restant (actual terreny de la Casa Codina), quedà en possessió de la família Ferrer-Vidal fins al 3 de juny de 1893 que es vengué a Jordi Faubert i Cassard. Després de la compra es precedí a l'enderrocament de la fàbrica.

El fill de Ramon Casas i Gatell, el pintor Ramon Casas i Carbó, pertanyent a l'alta burgesia, va encarregar a l'arquitecte Antoni Rovira i Rabassa (1845-1919), la realització d'aquest edifici, l'any 1898, on es va traslladar a viure amb la seva família i hi instal·la el seu taller.

La façana es va executar en pedra llaurada magníficament, és d'admirar els ornaments de les balconades, especialment el corregut de la primera planta, així com la rematada de la façana amb una mateixa decoració repetida sobre una filera de petites finestres corresponents a l'última planta de l'edifici.

La porta de dues fulles és de fusta i forja d'una gran elegància amb ornaments de metall daurat molt excel·lents.

El pis principal on va tenir la seva residència Casas, va estar ocupat des de 1941 fins al 2015 per la franquícia Vinçon. Durant aquest període encara es podia veure part de la decoració de ceràmica i de la forja efectuada per Josep Orriols i els germans Flinch respectivament. També hi va viure Santiago Rusiñol.

Referències

Bibliografia 
 Permanyer, Lluís (1993), Barcelona Modernista, Barcelona, Ediciones Polígrafa. .

Enllaços externs 

 

Ramon Casas
Passeig de Gràcia
Edificis modernistes de Barcelona
Ramon Casas i Carbó
Patrimoni monumental de l'Eixample de Barcelona